Salzmühle steht für:
 Salzmühle, Handmühle als Tischgerät für den privaten Gebrauch
 industrielle Mühle zur Zerkleinerung von Salzen